Ligularia – ett växtsläkte i familjen korgblommiga växter, se klippståndssläktet
Ligularia – ett släkte i familjen näveväxter, se pelargonsläktet

Asteraceae
Geraniaceae